Lignon ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 7,47 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Remi

Weblinks 

 
Ort in Grand Est